Bruille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bruille-Saint-Amand, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Bruille-lez-Marchiennes , departementet Nord i regionen Hauts-de-France,